Савинський Андрій Васильович — штаб-сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Афанасій Савинський (1765—1811) — український релігійний діяч на Гетьманщині, соборний монах Києво-Печерської Лаври.

Савинський — смт в Архангельській області.
 Савинський район — район в Івановській області

Савинський регіон — статистичний регіон в центральній Словенії.

Савинський елеватор — дочірнє підприємство ДАК «Хліб України».

Примітки